DJB steht für:
 Deutscher Judo-Bund
 Dosta je bilo, serbische Partei
 Sultan-Thaha-Flughafen (IATA-Code), indonesischer Flughafen
 Djibouti Airlines (ICAO-Code), dschibutische Fluggesellschaft

djb steht für:
 Deutscher Juristinnenbund
 Djinba (Dialekt) (ISO-639-3-Code), Yolŋu-Sprache der Djinba, einer Gruppe der Yolngu im Northern Territory, Australien

Abkürzung